Este anexo lista os desportistas multimedalhistas dos Jogos Sul-Americanos de 2010. Na tabela abaixo, estão relacionados os desportistas que conquistaram mais de uma medalha nos Jogos Sul-Americanos de 2010 realizados em Medellín, Colômbia.

As medalhas aparecem agrupadas pelos desportistas que as obtiveram e se ordenam de forma decrescente contando as medalhas de ouro obtidas; em caso de haver empate, ordena-se de igual forma contando as medalhas de prata e, em caso de manutenção da igualdade, são contadas as medalhas de bronze. Se dois desportistas têm a mesma quantidade de medalhas de ouro, prata e bronze, são listados na mesma posição e ordenados alfabeticamente.

Segundo a organização dos IX Jogos, foram 519 esportistas de doze países e de 24 esportes que conseguiram esse feito.

Ver também 
 Jogos Sul-Americanos de 2010
 Cerimônia de abertura dos Jogos Sul-Americanos de 2010
 Transmissão dos Jogos Sul-Americanos de 2010
 Colômbia nos Jogos Sul-Americanos
 Jogos Sul-Americanos
 Organização Desportiva Sul-Americana

Ligações externas 
 Página oficial dos Jogos
 IX South American Games Medellín 2010 - COMPETITION INFORMATION 
 Página da Organização Desportiva Sul-Americana (ODESUL)

Desportistas